Elbern ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Elbern (1910–2002), deutscher Fußballnationalspieler
 Stephan Elbern (* 1957), deutscher Althistoriker
 Thomas Elbern (* 1960), deutscher Musiker und Rundfunkmoderator
 Victor H. Elbern (1918–2016), deutscher Kunsthistoriker